Die Liste der Kommunen im Landkreis Vulkaneifel enthält die Verbandsgemeinden und verbandsangehörigen Städte und Gemeinden im rheinland-pfälzischen Landkreis Vulkaneifel.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Landkreis Vulkaneifel

!Kommunen
Vulkaneifel